Puchar Świata w skokach narciarskich w Tauplitz – zawody w skokach narciarskich, przeprowadzane w ramach Pucharu Świata w skokach narciarskich od sezonu 1981/1982. Areną zmagań jest największa naturalna mamucia skocznia świata – Kulm w Tauplitz/Bad Mitterndorf.

Inauguracyjne konkursy zakończyły się zwycięstwem Matti Nykänena i Huberta Neupera. Dotąd rozegrano 30 konkursów, dziesięć z nich wygrali gospodarze. Dwa razy wygrał Polak – Adam Małysz, w 2005 roku oraz Piotr Żyła w 2020. .

Podium poszczególnych konkursów PŚ w Tauplitz

Najwięcej razy na podium w konkursach indywidualnych 
Uwzględnieni zawodnicy, którzy zdobyli minimum 2 miejsca na podium (stan na 29 stycznia 2023)

Najwięcej razy na podium według państw 
Stan na 29 stycznia 2023

Zobacz też 
 Puchar Świata w skokach narciarskich
 Kulm

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

!